В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1120 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1120 году

Июнь 
 10 июня —  — князь Капуи (1120), граф Аверсы (1120)

Июль 
 15 июля —  — аббат аббатства святых Ульриха и Афры в Аугсбурге, святой римско-католической церкви .

Сентябрь 
 3 сентября — Жерар Тен — основатель и первый великий магистр (ректор) ордена госпитальеров (Мальтийского ордена) (1099—1120)
 24 сентября — Вельф V — маркграф Тосканы (1089—1095), герцог Баварии (1101—1120)

Октябрь 
 4 октября —  — архиепископ Милана (1112—1120)

Ноябрь 
 25 ноября
 Вильгельм Аделин — единственный законный сын и наследник английского короля Генриха I, погибший в 1120 г. в результате крушения «Белого корабля» у берегов Нормандии. 
 Ричард д’Авранш — граф Честер и виконт д’Авранш (1101—1120). Погиб при крушении «Белого корабля»
 Люсия-Маго де Блуа — графиня-консорт Честера (1115—1120), жена Ричарда д’Авранш. Погибла при крушении «Белого корабля»
 Джефри Ридел — английский королевский юрист. Погиб при крушении «Белого корабля»
 Матильда Фицрой — графиня-консорт дю Перш, жена графа Ротру III Великого. Погибла при крушении «Белого корабля»
 Оттивел Фиц-Эрл — незаконнорожденный сын Гуго д’Авранша, 1-го графа Честера, воспитатель детей английского короля Генриха I. Утонул при крушении «Белого корабля»
  — капитан Белого корабля. Погиб при крушении своего корабля.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аймон II де Бурбон — сеньор де Бурбон (1116—1120)
 Бодуэн III де Эно — граф Эно (1098—1120)
  — христианский миссионер в Швеции, святой римско-католической церкви.
  — епископ Хильдесхайма (1115—1119)
 Эдо Дапифер — нормандский рыцарь, участник завоевания Англии, лорд-сенешаль английского короля.
  — реформатор и создатель монастырей, святой римско-католической церкви.
 Гильом V — граф Ангулемский (1087—1120)
  — епископ Вроцлава (1112—1120)
 Ингигерда Норвежская — королева-консорт Дании (1086—1095), жена короля Олафа I; королева-консорт Швеции (1105—1118), жена короля Филиппа
  — герцог Неаполя (1107—1120). По другим источникам, умер в 1123 году.
 Пьетро ле Клерк — католический церковный деятель XI—XII века, кардинал-дьякон Сант-Андреа-аль-Форо (1062—1072), кардинал-священник Сан-Кризогоно (1072—1088), кардинал-священник Санта-Сабина (1118—1120)
  — правитель Чолы (1070—1120)
 Роберт I — князь Капуи (1106—1120), граф Аверсы (1106—1120)

См. также 
 Список умерших в 1119 году
 Список умерших в 1121 году

1120